Het seizoen 2010/2011 van Heracles Almelo was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Almelo. De club kwam uit in de Eredivisie, nadat Heracles in het voorjaar van 2005 naar de hoogste afdeling was gepromoveerd. Heracles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker.

De club stond onder leiding van Peter Bosz, de opvolger van Gertjan Verbeek. Die had de ploeg in het voorafgaande seizoen (2009/2010) naar de zesde plaats geloodst. Onder leiding van Bosz eindigde Heracles Almelo op de achtste plaats in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs voor deelname aan de kwalificatieronde voor de UEFA Europa League verloor de club vervolgens over twee duels van FC Groningen.

In het bekertoernooi blameerde de club zich door in de vierde ronde te verliezen van de amateurs van Achilles '29: 5-3. Heracles trad in Groesbeek aan op volle sterkte en maakte zich na een half uur op voor een eenvoudige avond. Dankzij treffers van Darl Douglas en Everton leidde de formatie van trainer Bosz comfortabel met 2-0. Maar de Tukkers verkeken zich op de veerkracht van de Topklasser uit Gelderland. Achilles '29 kwam op slag van rust via een strafschop van Tim Verhoeven terug en Ivo Ritger maakte drie minuten in de tweede helft de inhaalrace compleet.

Ook na de 3-2 van Douglas voor Heracles was Achilles '29 niet uit het veld geslagen. Invaller Frank Hol bracht de ploeg van trainer Eric Meijers opnieuw langszij, waarna Verhoeven uit een strafschop in de zeventigste minuut de thuisploeg zelfs op het spoor zette van een stunt. Hol bepaalde in de 87ste minuut de eindstand op 5-3. “Een wanprestatie”, aldus Bosz na afloop. “Ik kan  de juiste woorden nog niet vinden om te beschrijven wat hier vanavond is gebeurd. Het heeft geen zin om op de twee penalty’s in te gaan, of ze wel of niet terecht waren. Wel dat je nooit vijf doelpunten mag weggeven.” Aanvoerder Antoine van der Linden maakt na afloop bekend dat de spelers de kosten van de meegereisde supporters zullen vergoeden.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Heracles Almelo vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2010/11 en onder leiding van trainer-coach Peter Bosz als achtste eindigden.

Play-offs

Wedstrijden

Statistieken

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Heracles Almelo

Voetnoten 

 2010/11
Heracles Almelo